Jerzy Henryk Lubomirski, herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 28 maja 1817 w Wiedniu, zm. 25 maja 1872 w Krakowie) – książę, polityk galicyjski i austriacki, ordynat przeworski, poseł do austriackiej Rady Państwa, dziedziczny członek austriackiej Izby Panów, kurator literacki Ossolineum.

Życiorys 
Początkowo otrzymał wykształcenie domowe pod nadzorem E. Jourdaina, następnie kształcił się w prywatnej szkole Klinkowstroma w Wiedniu. Następnie studiował historię, filozofię i literaturę na uniwersytecie w Pradze (1834–1836). Jednym z jego mistrzów był współtwórca czeskiego odrodzenia narodowego kanonik wyszehradzki ks. Václav Štulc, pod którego wpływem próbował opracować wspólną ortografię dla języka polskiego i czeskiego.

Po studiach w latach 1837–1845 odbył wiele podróży po Europie. Najchętniej przebywał we Włoszech (Nicea, Rzym, Palermo, Neapol). Poznał wówczas szereg przedstawicieli emigracji polskiej, m.in. Joachima Lelewela. Od czasu nauki w Wiedniu był serdecznym przyjacielem Zygmunta Krasińskiego, z którym w 1842 odbył wędrówkę po Alpach. Postać księcia stała się pierwowzorem Orcia z Nie-boskiej komedii. W czasie pobytu w Paryżu (1843) wszedł w środowisko Hotelu Lambert i nawiązał bliskie stosunki z księciem Adamem Czartoryskim. Długoletnia przyjaźń łączyła go również z Augustem Cieszkowskim.

Po powrocie do kraju, w zastępstwie chorego ojca zajmował się zarządem dóbr przeworskich, a także objął kuratelą lwowskiego Ossolineum. Po wybuchu Wiosny Ludów stanął na czele deputacji, która 19 lutego 1848 roku wręczyła gubernatorowi Franzowi Stadionowi adres z żądaniami narodowymi i wolnościowymi. Był także prezesem delegacji, która 6 stycznia 1848 roku przedstawiła żądania Polaków u cesarza. Na zjeździe politycznym polskim we Wrocławiu w maju tego roku należał do przeciwników powstania trójzaborowego rządu i był rzecznikiem utworzenia legalnej Ligi Polskiej. Podpisał także odezwę do ludów Europy wzywającą wolne narody do przywrócenia Polski. Po powrocie do Wiednia dalej zabiegał u rządu na rzecz koncesji dla Galicji. Uczestnik Zjazdu Słowiańskiego w Pradze, gdzie usiłował doprowadzić do porozumienia z Ukraińcami na zasadzie równouprawnienia. W czasie walk ulicznych w Pradze 13 czerwca 1848 roku został aresztowany.

Poseł z okręgu łańcuckiego na sejm w Wiedniu i Kromieryżu. Zasiadał w nim po prawej stronie, będąc zarazem zwolennikiem koncepcji słowiańsko-federacyjnej. Zwalczany ostro przez liberałów i demokratów, przeżył załamanie nerwowe i zrezygnował z mandatu poselskiego. Następnie leczył się w zakładach psychiatrycznych w Griifenbergu i Lipsku (1849).

Po powrocie do kraju, w październiku 1849 roku, zajął się majątkiem w Przeworsku. Po śmierci ojca, w 1850 roku odziedziczył tytuł księcia i został od 1868 roku pierwszym ordynatem ordynacji przeworskiej. W latach 1847–1851 i 1869-1872 kurator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, któremu przekazał bibliotekę i zbrojownię przeworską.

Wspomagał Pawła Stalmacha i jego „Gwiazdkę Cieszyńską”. W 1863 roku w czasie powstania styczniowego był związany z organizacją narodową, m.in. zorganizował szpital powstańczy w Przeworsku. Jako konserwatysta był jednocześnie rzecznikiem pozyskania Austrii dla sprawy polskiej i poddania polityki krajowej Hotelowi Lambert. W latach 1861–1867 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego z okręgu żółkiewskiego w miejsce Włodzimierza Dzieduszyckiego, który nie przyjął mandatu. Członek dziedziczny austriackiej Rady Panów (15 września 1870 – 25 maja 1872).

Współtwórca Akademii Umiejętności w Krakowie (1872). Był także honorowym członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1858 roku był jednym z organizatorów wystawy starożytności w Krakowie. Sfinansował także restaurację Sukiennic.

Zmarł w Krakowie po ciężkiej chorobie. Pochowany został w kaplicy rodzinnej obok matki w dominikańskim kościele św. Trójcy w Krakowie.

Rodzina 
Urodził się w rodzinie arystokratycznej jako syn mecenasa sztuki i założyciela ordynacji przeworskiej Henryka Ludwika (1777–1850) i Teresy z Czartoryskich (1785–1868). Miał trzy: siostry: Dorotę (1807–1832), Izabelę Marię (1808–1890), żonę księcia Władysława Hieronima Sanguszki (1803–1870) i Jadwigę Julię (1815–1895), żonę księcia Eugene’a Charles’a de Ligne (1802–1880).

Od 1853 roku był mężem Cecylii z Zamojskich (1831–1904), mieli dzieci: Teresę Celestynę (1856–1883), żonę Karola Fryderyka Radziwiłła (1839–1907), Elżbietę (1858–1859), Marię (1860–1942), żonę właściciela dóbr w pow. lipowieckim na Ukrainie hrabiego Benedykta Tyszkiewicza (1849–1939), III ordynata przeworskiego Andrzeja (1862–1953) i Kazimierza (1869–1930).

Przypisy

Przodkowie

Literatura 
 Marian Tyrowicz, Lubomirski Jerzy Henryk (1817–1872), Polski Słownik Biograficzny t. 18 s. 25–26
 Władysław Tadeusz Wisłocki, Jerzy Lubomirski 1817–1872, Lwów 1928
 Alina Szklarska-Lohmannowa, Lubomirski, Jerzy Fürst (1817-1872), Politiker und Mäzen, ÖBL 1815-1950, Bd. 5 (Lfg. 24, 1971), S. 338

Członkowie Izby Panów Rady Państwa w Wiedniu
Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Posłowie do Sejmu Ustawodawczego w Wiedniu w 1848 roku
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji I kadencji
Jerzy
Ludzie urodzeni w Wiedniu
Ludzie związani ze Lwowem (zabór austriacki)
Ludzie związani z Przeworskiem
Ludzie związani z Krakowem (zabór austriacki)
Uczestnicy Zjazdu Słowiańskiego w Pradze 1848
Urodzeni w 1817
Zmarli w 1872